Vindskala kan syfta på:

Vindskala – ett mått på vindstyrka, se Beauforts skala
Saffir–Simpsons orkanskala – en skala för att mäta storleken på de tropiska cykloner i västra Atlanten och Stilla havet öster om datumgränsen

Se även
 Vindstyrka